Stella solitaria – romanzo di fantascienza di Frederik Pohl e Jack Williamson

Cinema
Stella solitaria (Lone Star) – film del 1952 di Vincent Sherman
Stella solitaria (Lone Star) – film del 1996 di John Sayles
Stella solitaria (Lone Star State of Mind) – film del 2002 di David Semel

Stella Solitaria – personaggio protagonista del film Balle Spaziali di Mel Brooks